Арлен:

 Арлен — английское имя кельтского происхождения.
 Арлен, Гарольд (1905—1986) — американский композитор популярной музыки.
 Арлен, Майкл (1895—1956) — английский писатель армянского происхождения.
 Арлен, Ричард (1899—1976) — американский актёр кино и телевидения.